

Населені пункти та їхні частини
 Ваплево — село в гміні Єдвабно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ваплево — село в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ваплево — осада в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки